Маленький лекарь — узбекский художественный фильм, снятый в жанре фантастической драмы.

Сюжет 
В фильме показана история маленького мальчика, который наделён силой, помогающей ему исцелять сильно больных, в том числе тех кому не в силах помочь традиционная медицина. К нему приходит один богатый человек с просьбой вылечить его единственную внучку, которая внезапно впала в кому. Даже врачи из Франции не смогли помочь ей. Маленький лекарь поддается уговорам своего «продюсера», получившего деньги от богача, и вместе с ним отправится в столицу посмотреть на пациентку.

В ролях 
 Мурад Раджабов — Шадманов.
 Дильшотбек Каттабеков — Данияр (маленький лекарь).
 Закир Мухамеджанов
 Ходжиакбар Нурматов
 Фатима Реджаметова — Наргиза.
 Саида Мансурходжаева — Шахноза.
 Раджаб Адашев — Машраб.
 Карим Мирхадиев
 Тоджибай Норматов
 Бахром Матчанов — Шавкат.
 Барно Нишонова — Нигора.
 Минавар Абдуллаева — Хайринисо.
 Пивер Шувен — доктор.
Фатхулла Масудов

Съемочная группа 
 Режиссёр — Зульфикар Мусаков.
 Автор сценария — Зульфикар Мусаков.
 Оператор — Абдурахим Исмаилов.
 Композитор — Анар Назаров.
 Художник — Садир (Садриддин) Зиямухамедов.
 Продюсер — Файзирахман Усманов.
 Звукорежиссёр — Ахрор Курманов.
 Монтаж — Ульмасхон Темирова.

Награды 
Приз за самую добрую сказку на МКФ в Артеке, участие на МКФ в Котбусе (ФРГ).

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Узбекистана
Фильмы Узбекистана
Фильмы студии «Узбекфильм»